Гурдаспур (, ) — город в северной части штата Пенджаб, Индия. Административный центр округа Гурдаспур.

География 
Абсолютная высота — 241 метр над уровнем моря. Расположен примерно в 36 км к юго-западу от города Патханкот и в 32 км к северо-востоку от города Батала. Граница с Пакистаном находится примерно в 10 км к западу от города. Река Беас протекает по окраине Гурдаспура.

Транспорт 
Через Гурдаспур проходит национальное шоссе № 15, соединяющее город с территорией штата Гуджарат. Имеется железнодорожное сообщение.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 81 200 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Пенджаба